Prvu A hrvatsku kuglačku ligu za žene za sezonu 1999./2000. je osvojila ekipa "Podravka" iz Koprivnice.

Prva A liga 

 Izvori:  
 Hrvatski športski almanah 2000/2001

Prva B liga

Jug 

 Izvori:  
 Hrvatski športski almanah 2000/2001

Sjever 

 Izvori:  
 Hrvatski športski almanah 2000/2001

Ostale lige

Unutrašnje poveznice

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 2000/2001, Zagreb, 2001.
  

1999-00